Schwabsdorf (Bad Sulza), een Ortsteil van Bad Sulza in de Duitse deelstaat Thüringen
 Schwabsdorf (Wiegendorf), een Ortsteil van Wiegendorf in de Duitse deelstaat Thüringen